Чемпионат Венгрии по фехтованию — ежегодное соревнование по фехтованию, организуемое Федерацией фехтования Венгрии. Соревнования проводятся на рапирах, шпагах и саблях.

История 
Первый чемпионат Венгрии был проведен в 1900 году, тогда соревновались только мужчины. С 1928 года в чемпионате начали допускать участие женщин. В период с 1915 по 1919 год и в 1945 году чемпионатов не проводилось. С 1900 по 1913 год чемпионаты организовывала Венгерская легкоатлетическая ассоциация, а с 1914 года была образована Венгерская ассоциация фехтования.

Все турниры проходили в Будапеште, кроме чемпионата по фехтованию на шпагах среди мужчин в Орадя в 1944 году, и чемпионатов в 2006 и 2007 годах, проходивших в Гёдёллё.

Список чемпионов Венгрии в личных первенствах

Ссылки 
 Сайт федерации фехтования Венгрии

Соревнования по фехтованию в Венгрии
Венгрия
фехтование